Сатири — лісові й гірські божества нижчого рангу, постійні супутники Діоніса.
 Сатир Афінський - афінський політичний діяч кінця IV ст. до н. е.
 Сатир I Боспорський — цар Боспорської держави у 432-388 рр. до н. е.
 Сатир II Боспорський — цар Боспорської держави у 310-309 рр. до н. е.
 Сатир Гераклейський — тиран Гераклеї Понтійської у 352-345 рр. до н. е.
 Сатир Каллатидський — філософ-перипатетик III ст. до н. е.
 Сатир Галікарнаський — давньогрецький архітектор, один з будівничих Галікарнаського Мавзолею.
 Сатир — псевдонім лідера гурту «Satyricon» Сігурда Вонгравена